Amaretto – biscotto a base di mandorle
 Amaretto – liquore a base di mandorle

Altri progetti